Palácio de Verão pode referir-se a:
ao Palácio de Verão em São Petersburgo.
ao Yiheyuan (literalmente "Jardim da Harmonia Cultivada"), o Palácio de Verão em Pequim.

Desambiguação